Peripatus är ett släkte av klomaskar. Peripatus ingår i familjen Peripatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri 

Klomaskar
Peripatus